Thouarella är ett släkte av koralldjur. Thouarella ingår i familjen Primnoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Thouarella